Збигнев Лесень (; род. 8 февраля 1947) — польский актёр театра, кино и телевидения, также  художественный руководитель и директор театров.

Биография 
Збигнев Лесень родился в Олеснице. Актёрское образование получил в Киношколе в Лодзи, которую окончил в 1970 году. Дебютировал в театре в 1970. Актёр, художественный руководитель и директор Театра им. Богуславского в Калише и разных театров во Вроцлаве. Выступает в спектаклях «театра телевидения» с 1970 года.

Его сын — актёр и режиссёр Михал Лесень.

Избранная фильмография 
  — Солнце всходит раз в день / Słońce wschodzi raz na dzień
  — Ставка больше, чем жизнь / Stawka większa niż życie (только в 11-й серии)
  — Приключения канонира Доласа, или Как я развязал Вторую мировую войну / Jak rozpętałem drugą wojnę światową
  — Князь сезона / Książę sezonu
  — Кто верит в аистов? / Kto wierzy w bociany?
  — Самый важный день жизни / Najważniejszy dzień życia (только во 8-й серии)
  — Дагни / Dagny
  — Дознание пилота Пиркса / Test pilota Pirxa
  — Страхи / Strachy
  — Сладкие глаза / Słodkie oczy
  — Грезить во сне / Śnić we śnie
  — Отель Полан и его гости / Hotel Polan und seine Gäste
  — Жаль твоих слёз / Szkoda twoich łez
  — Легенда о белой лошади / Legend Of The White Horse
  — Заклятие долины змей / Klątwa Doliny Węży
  — Консул / Konsul
  — Возвращение волчицы / Powrót wilczycy
  — Пограничье в огне / Pogranicze w ogniu
  — Без жалости / Nie ma zmiłuj
  — Любовь на подиуме / Miłość na wybiegu

Признание 
 1970, 1993, 1994 — Награда за роль — Калишские театральные встречи.
 1976 — Бронзовый Крест Заслуги.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Актёр на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Киношколы в Лодзи